Als Expo 85 werden zwei internationale Ausstellungen bezeichnet, die im Jahr 1985 stattfanden:
 Expo 85 (Plowdiw) in Bulgarien
 Expo 85 (Tsukuba) in Japan